De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 2001 werd in het weekend van 28 tot en met 30 december 2000 gehouden op de IJsbaan van Heerenveen, Thialf. Kampioenen werden Tonny de Jong en Jochem Uytdehaage.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

  * = met val
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd 

2001
Langebaanschaatsen in 2001
Schaatsen in Heerenveen